CAMT ist eine Abkürzung für:
 CAM Timișoara, ein ehemaliger rumänischer Fußballverein
 cash management, ein XML-basiertes Bankdaten-Austauschformat